Jacques Lefèvre (schermidore)
Jacques Lefèvre d'Étaples – umanista del XV-XVI secolo
Jacques Lefevre (politico) – politico belga
Jacques Le Fèvre – teologo cattolico del XVII-XVIII secolo
Jacques Lefebvre – banchiere e politico del XVIII-XIX secolo
Jacob Faber nato Jacques Lefèvre – incisore del XVI secolo